

Statistiche

Palmarès

Giocatore

Club

Competizioni nazionali
 
Everton: 1969-1970
 
Everton: 1970 

Manchester City: 1975-1976
Coppa Anglo-Scozzese: 1
Bristol City: 1977-1978

Allenatore

Club

Competizioni nazionali
 
Oldham Athletic: 1990-1991
 
Everton: 1994-1995
 
Everton: 1995

Collegamenti esterni 
 

Allenatori di calcio inglesi
Calciatori inglesi
Calciatori della Nazionale inglese